Фрэнк Харари (; 11 марта 1921, Нью-Йорк — 4 января 2005, Лас-Крусес) — американский математик, специализировавшийся в теории графов. Является признанным основателем современной теории графов.

Биография 
Фрэнк Харари, самый старший ребенок в еврейской семье иммигрантов из Сирии и Марокко, родился в Нью-Йорке 11 марта 1921 года.

Свои степени бакалавра и магистра он получил в Бруклинском колледже в 1941 и 1945 годах соответственно. В 1948 году в Калифорнийском университете в Беркли получил степень доктора философии.

В 1948—1986 годах работал в Мичиганском университете. С 1987 года являлся профессором на факультете компьютерных наук в  в Лас-Крусес. Фрэнк был одним из основателей  .

Умер в одном из медицинских центров Лас-Крусес.

Научный вклад 
Вклад Харари в теорию графов был очень разнообразен. Основные темы его интересов были такими:
  или подсчёт графов указанного вида. Вместе с Эдгаром Палмером является соавтором книги на эту тему Graphical Enumeration (1973). Основная трудность состояла в том, что два изоморфных графа не должны считаться дважды; то есть следует применять теорию Пойи для подсчёта под действием группы.
 . Харари внедрил в теорию графов эту ветвь, которая выросла из проблем теоретической социальной психологии, исследовавшейся психологом  вместе с Харари.
 Применении теории графов в различных областях, особенно в социальных науках.

Библиография 
 Harary, Frank, Robert Z. Norman, and Dorwin Cartwright, Structural Models: An Introduction to the Theory of Directed Graphs. New York: Wiley, 1965.
 Harary, Frank, Graph Theory (1969), Addison-Wesley, Reading, MA.
 Harary, Frank, and Edgar M. Palmer (1973), Graphical Enumeration. Academic Press, New York, NY.
 Arlinghaus, Sandra Lach, William C. Arlinghaus, and Frank Harary (2002), Graph Theory and Geography: An Interactive E-Book. New York: John Wiley and Sons.
 Hage, Per and Harary, Frank (1991), Exchange in Oceania: A Graph Theoretic Analysis (Oxford Studies in Social and Cultural Anthropology) , Oxford University Press.
 Hage, Per and Harary, Frank (1984), Structural Models in Anthropology (Cambridge Studies in Social and Cultural Anthropology), Cambridge University Press.
 Hage, Per and Harary, Frank (2007), Island Networks: Communication, Kinship, and Classification Structures in Oceania (Structural Analysis in the Social Sciences), Cambridge University Press.
 Harary, Frank (Editor) (1973), New Directions in the Theory of Graphs: Proceedings of the 1971 Ann Arbor Conference on Graph Theory, University of Michigan, Academic Press.
 Buckley, Fred and Harary, Frank (1990), Distance in Graphs, Perseus Press.
 Wilf, Herbert S. and Harary, Frank (Editors) (1971), Mathematical Aspects of Electrical Networks Analysis (Siam-Ams Proceedings, Volume 3), Symposium in Applied Mathematics, American Mathematical Society.
 Harary, Frank (Editor) (1979), Topics in Graph Theory, New York Academy of Sciences.
 Harary, Frank (1967), Graph Theory and Theoretical Physics, Academic Press.

Примечания 

Персоналии по алфавиту
Учёные США
Математики США
Математики по алфавиту
Преподаватели Мичиганского университета
Преподаватели Университета штата Нью-Мексико
Выпускники Бруклинского колледжа
Выпускники Калифорнийского университета в Беркли
Математики в теории графов